Le Tampereen Isku-Volley est un club finlandais de volley-ball, fondé en 1911 et basé à Tampere, et qui évolue au plus haut niveau national (SM-Liiga).

Historique

Palmarès
Championnat de Finlande : 2002, 2006
Coupe de Finlande : 2001, 2002

Effectif de la saison en cours
Entraîneur : Kai Mattila  ; entraîneur-adjoint : Pasi Palonen

Joueurs majeurs

Lien externe 
Site officiel du club — en finnois

Tampere
Club sportif fondé en 1911
Club sportif à Tampere